Kirillov (masculin) ou Kirillova (féminin) peut faire référence à :

Toponymes 
Kirillov, ville de l'oblast de Vologda, en Russie

Patronymes 
Aleksandr Kirillov, pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale
Alexandre Kirillov (1936-), mathématicien russe
, mathématicien russo-américain, fils du précédent
 Anastasia Kirillova (1996-), fondeuse biélorusse
Andreï Kirillov (1967-), skieur russe
Ielpidifor Anempodistovitch Kirillov (1883–1964), physicien soviético-russe.
Igor Kirillov (1932-2021), animateur de télévision russe
Irina Kirillova (1965-), joueuse de volley-ball russo-croate
Vladimir Kirillov (1889-1943), poète russe

Littérature 
 Alexei Nilitch Kirilov (, Aleksei Nilovitch Kirillov). Personnage des Possédés, roman de Fiodor Dostoïevski.


Homonymie de patronyme
Patronyme russe